donkere stekelwapenvlieg
 geelpootstekelwapenvlieg
 groene stekelwapenvlieg
 grote stekelwapenvlieg
 kleine stekelwapenvlieg
 oranje stekelwapenvlieg
 zuidelijke stekelwapenvlieg
 zwartpoot-stekelwapenvlieg